Costa Oriental  (Côte Est) peut se référer à :
 Comarca de la Costa Oriental, Espagne
 Costa Oriental del Lago de Maracaibo, sous-région de l'État de Zulia, Venezuela
 Costa Oriental de Asturias, Espagne

Homonymie